Arron ist 
 eine englische Variante des Vornamens, siehe Aaron (Vorname)

Arron ist der Familienname folgender Personen:
 Christine Arron (* 1973), französische Leichtathletin
 Edward Arron (* 1976), US-amerikanischer Cellist
 Henck A. E. Arron (1936–2000), Premierminister von Suriname

Siehe auch:
 Aron